San Juan is de Spaanse benaming voor de apostel Johannes. Veel geografische namen in Spaanstalige gebieden zijn aan hem ontleend:

Argentinië:
 San Juan (provincie van Argentinië), een provincie in Argentinië
 San Juan (Argentinië), een stad in Argentinië
 San Juan (rivier in Argentinië), een rivier in Argentinië

Canada:
 San Juan (rivier in Canada), een rivier in Brits-Columbia

Chili:
 San Juan de la Costa, een gemeente in de provincie Osorno

Colombia:
 San Juan de Pasto of Pasto, een stad in Colombia
 San Juan (rivier in Colombia), een rivier in Colombia

Cuba:
 San Juan (rivier in Cuba), een rivier in Cuba

Curaçao:
 Playa San Juan (Curaçao), strandplaats op Curaçao

Dominicaanse Republiek:
 San Juan (provincie van de Dominicaanse Republiek), een provincie van de Dominicaanse Republiek
 San Juan (Dominicaanse Republiek), een stad in de Dominicaanse Republiek
 San Juan (rivier Dominicaanse Republiek), een rivier in de Dominicaanse Republiek

Filipijnen:
 San Juan (Abra), een gemeente in de provincie Abra
 San Juan (Batangas) - een gemeente in de provincie Batangas 
 San Juan (Ilocos Sur) - een gemeente in de provincie Ilocos Sur 
 San Juan (La Union) - een gemeente in de provincie La Union
 San Juan (Siquijor) - een gemeente in de provincie Siquijor
 San Juan (Southern Leyte) - een gemeente in de provincie Southern Leyte
 San Juan (rivier in de Filipijnen) - een rivier in de Filipijnen
 San Juan (Metro Manilla) - een stad in National Capital Region (Metro Manilla)

Honduras:
 San Juan (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá
 San Juan (La Paz), een gemeente in het departement La Paz
 San Juan de Flores, een gemeente in het departement Francisco Morazán
 San Juan de Opoa, een gemeente in het departement Copán
 San Juan Guarita, een gemeente in het departement Lempira

Mexico:
 San Juan (rivier in Veracruz), een rivier in de staat Veracruz
 San Juan (rivier in Tamaulipas), een rivier in de staten Nuevo León en Tamaulipas
 San Juan de Ulúa, een fort op een eiland voor de haven van Veracruz Llave
 San Juan Ixhuatepec, een voorstadje van Mexico-Stad

Nederland:
 San Juan (Curaçao): deel van Curaçao

Nicaragua:
 Río San Juan (departement), een departement van Nicaragua
 San Juan de Nicaragua, voorheen bekend als San Juan del Norte, een gemeente in dit departement
 San Juan (rivier in Nicaragua), een rivier in dit departement
 San Juan de Limay, een gemeente in het departement Estelí
 San Juan de Oriente, een gemeente in het departement Masaya
 San Juan de Río Coco, een gemeente in het departement Madriz
 San Juan del Sur, een gemeente in het departement Rivas

Spanje:
 Sant Joan d'Alacant , Spaans: San Juan de Alicante, een gemeente in de provincie Alicante
 San Juan de Aznalfarache, een gemeente in de provincie Sevilla
 San Juan de la Rambla, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
 San Juan del Puerto, een gemeente in de provincie Huelva
 Volcán de San Juan en de Coladas de San Juan, een vulkaan en lavastroom op het Spaanse eiland La Palma
 Playa San Juan, strandplaats op het Spaanse eiland Tenerife

Venezuela:
 San Juan de Capistrano, een gemeente in de staat Anzoátegui

Verenigde Staten:
 San Juan (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico
 San Juan (Puerto Rico), de hoofdstad van Puerto Rico
 San Juan (Texas), een plaats in de staat Texas
 San Juan Capistrano, een plaats in de staat Californië
 San Juan (Utah), een rivier in de staten Colorado en Utah
 San Juan County (Utah), een county in de staat Utah
 San Juan Gebergte, een gebergte in de staat Colorado
 San Juan Island, een eiland in de staat Washington
 San Juan Island National Historical Park, Nationaal park op San Juan Island
 San Juan (rivier in de Verenigde Staten), een rivier in het zuidwesten van de VS

Zie ook 
 San Juan County (doorverwijspagina)